Ел Паредон има више значења:

 Ел Паредон (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Паредон (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Паредон (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Паредон (Акуизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Паредон (Мијакатлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Паредон (Магдалена Халтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Паредон (Сан Андрес Нуксињо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Паредон (Сан Фелипе Техалапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Паредон (Анимас Трухано), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Паредон (Сан Мартин Перас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Паредон (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Паредон (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Паредон (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Паредон (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Паредон (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику